Kaiserbrunn ist der Name folgender Orte:

 Kaiserbrunn (Gemeinde Pressbaum), Ortsteil von Pressbaum, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Kaiserbrunn (Gemeinde Reichenau), Ortsteil von Reichenau an der Rax, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Kaiserbrunn bezeichnet außerdem:
 eine Dampflokomotive der Wien–Raaber Eisenbahn, siehe WRB – Adlitzgraben und Kaiserbrunn

Siehe auch:
 Kaiserbrunnberg